

Carriera
Ha giocato nella prima divisione giapponese.

Palmarès

Individuale
Premio Fair-Play del campionato giapponese: 1
2016

Collegamenti esterni